Wrap Your Arms Around Me ("avvolgi le tue braccia attorno a me" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Wrap Your Arms Around Me – singolo dei KC and the Sunshine Band del 1976, dall'album Part 3
 Wrap Your Arms Around Me – album di Agnetha Fältskog del 1983